Lama jezik može označavati:
Lama (tibetsko-burmanski jezik), sinotibetski jezik iz Burme
Lama (gur jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Togoa i Benina.